Pérès est un patronyme français d'origine gasconne et béarnaise

Étymologie 
Du gascon péré et surtout sous sa forme au pluriel pérès : poiriers.

Patronyme 

 Gabriel Pérès, professeur de physiologie français ;
 Jacques-Noël Pérès, théologien français ;
 Jean-Baptiste Pérès, professeur de mathématiques et de physique français ;
 Jean-François Pérès, journaliste sportif français ;
 Jean-Marie Pérès, océanographe français ;
 Joseph Pérès, mathématicien français ;
 Jules Charles Pérès Jolin, acteur français ;
 .

Référence 

Patronyme occitan